Die Abkürzung AYC steht für:
 Academical Yachting Club
 Active Yaw Control
 Adria Yacht Center
Afrikanische Jugend-Charta
 Akademischer Yachtclub an der RWTH Aachen
 American Yacht Charters
 American Yacht Club
 American Youth Congress
Amino(ylid)substituiertes Carben
 Association of Yukon Communities
 Australian Yacht Charters
 Ayacucho (Kolumbien), IATA-Code des Flughafens in Kolumbien

AYC